battaglia di Capo Palos (1815), combattuta il 19 giugno 1815 nell'ambito della seconda guerra barbaresca tra unità navali americane e del Dey di Algeria.
 battaglia di Capo Palos (1938), combattuta nella notte tra il 5 ed il 6 marzo 1938 nell'ambito della guerra civile spagnola tra unità navali repubblicane e nazionaliste.